Carlos Núñez puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Carlos Núñez Cortés (n.1942), artista argentino, miembro de Les Luthiers.
 Carlos Núñez Maza (n.1899), piloto y militar español que destacó durante la guerra civil española.
 Carlos Núñez Muñoz (n.1971), gaitero y músico español.
 Carlos Rodrigo Núñez (n.1992), futbolista uruguayo.

Además, puede hacer referencia a:
 Encaste Carlos Núñez, encaste o raza del toro bravo.